Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1994 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 Boris Becker déclare forfait à cause d'une blessure au dos.
 Stefan Edberg, tête de série 3, chute d'entrée face à son compatriote Henrik Holm.
 Sergi Bruguera remporte le tournoi pour la deuxième fois d'affilée en s'imposant en finale contre son compatriote Alberto Berasategui. Il remporte son  ATP en simple.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1994
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1994
Tennis en mai 1994
Tennis en juin 1994